Grand Prix Izola 2017 var den 4. udgave af løbet, der blev afholdt den 28. februar 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var kategoriseret som et 1.2-løb. Vinderen blev italienske Filippo Fortin (Tirol).

Hold og ryttere

Resultater 
Løbet blev vundet af Filippo Fortin (Tirol).

Referencer 

2017
UCI Europe Tour 2017